La temporada 1977-1978 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el Reial Madrid amb 47 punts, sis de diferència amb el FC Barcelona, que va ser-hi segon.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Valencia CF, Sporting de Gijón, Athletic de Bilbao
 Descensos: Betis, Cádiz CF i Elche CF
 Ascensos: Huelva, Real Zaragoza i Celta de Vigo

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1977
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola